Il doppio maschile  del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Gastón Etlis e Martin Rodriguez che hanno battuto in finale Rajeev Ram e Bobby Reynolds 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Leander Paes /  Nenad Zimonjić (primo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Marin Damm (primo turno)

 Michaël Llodra /  Fabrice Santoro (quarti di finale)
 František Čermák /  Leoš Friedl (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2005